Мари Адриан Франсуа Гитон (; 1761—1819) — французский военный деятель, бригадный генерал (1807 год), барон (1808 год), участник революционных и наполеоновских войн.

Биография 
Родился в семье торговцев из Этампа. 1 октября 1779 года записался на военную службу в 5-й драгунский полк. 1 октября 1787 года вышел в отставку.

14 июля 1789 года вступил волонтёром в Национальную гвардию. 11 октября 1791 года был избран сослуживцами капитаном 1-го батальона департамента Ньевр, откуда 14 октября 1792 года переведён с тем же чином в 23-й конно-егерский полк. Служил в рядах Северной армии. 6 ноября 1792 года участвовал в сражении при Жемаппе. В июне 1794 года присоединился к Самбро-Маасской армии. Участвовал в оккупации Голландии.

2 декабря 1800 года назначен командиром эскадрона конных гренадеров гвардии Консулов. 31 августа 1803 года произведён в полковники, и возглавил 1-й кирасирский полк. В марте 1804 года в Париже участвовал в процессе над герцогом Энгиенским.

С 1-м кирасирским участвовал в кампаниях 1805-07 годов. Отличился в сражениях при Аустерлице, Гофе и Прейсиш-Эйлау.

1 апреля 1807 года получил звание бригадного генерала, и встал во главе 2-й бригады 2-й дивизии тяжёлой кавалерии. Принимал участие в Австрийской кампании 1809 года, отличился в сражениях при Эсслинге, Ваграме и Цнайме, проявив смелость и отвагу.

25 августа 1809 года был переведён на должность командира 1-й бригады 3-й дивизии тяжёлой кавалерии, и занимал этот пост до 27 июня 1810 года. 22 декабря 1810 года назначен комендантом департамента Западный Эмс со штаб-квартирой в Гронингене. 4 июня 1811 года переведён в 31-й военный округ. 14 января 1812 года причислен к кавалерийскому депо Ганновера. 20 марта 1812 года стал командующим кавалерийского депо в Берлине.

В конце 1812 года присоединился к Великой Армии и с 1813 года по 1814 год под началом маршала Даву принимал участие в обороне Гамбурга.

При первой Реставрации вышел 24 декабря 1814 года в отставку. Во время «Ста дней» присоединился к Императору и возглавил резервную кавалерию Мозельской армии. 3 июня назначен командиром 2-й бригады 11-й дивизии 3-го кавалерийского корпуса. Был ранен в сражении при Ватерлоо. После второй Реставрации 1 августа 1815 года окончательно вышел в отставку.

Воинские звания 
 Капитан (11 октября 1791 года);
 Командир эскадрона (24 июня 1794 года);
 Командир эскадрона гвардии (2 декабря 1800 года);
 Полковник (31 августа 1803 года);
 Бригадный генерал (1 апреля 1807 года).

Титулы 
 Барон Гитон и Империи (; декрет от 19 марта 1808 года, патент подтверждён 2 июля 1808 года).

Награды 
 Легионер ордена Почётного легиона (11 декабря 1803 года)

 Офицер ордена Почётного легиона (14 июня 1804 года)

 Коммандан ордена Почётного легиона (25 декабря 1805 года)

Примечания

Литература 
 Fastes de la Légion-d'honneur: biographie de tous les décorés accompagnée de l'histoire législative et réglementaire de l'ordre, Том 3.

Ссылки 
 Информация о генерале на сайте base Léonore

Французские бригадные генералы Наполеоновских и Революционных войн
Бароны Империи (Франция)
Участники сражения при Аустерлице